Logistikbrigade 1 steht für:

 Logistikbrigade 1 (Bundeswehr), die Bezeichnung für zwei Verbände der Bundeswehr
 Logistikbrigade 1 (Schweiz), Verband der Schweizer Armee